Пётр Ушаков:
 
 Ушаков, Пётр Анисимович (1861—после 1917) — русский архитектор.
 Ушаков, Пётр Сергеевич (1782—1832) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.